Kasztner ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Kasztner (1906–1957), ungarisch-israelischer Journalist und Jurist
 Stefan Zaggl-Kasztner (* 1980), österreichischer Politiker (SPÖ)